Ruth Becquart (1976-), actrice belge. 
Marcel Becquart (1914-2010), pilote de rallye français.
Henri Becquart (1891-1953), homme politique français
Nathalie Becquart (1969-), religieuse française

Patronyme belge
Patronyme français